Die Abkürzung ESGR steht für

 Employer Support of the Guard and Reserve, Programm des US-Verteidigungsministeriums zur Förderung der Beziehung zwischen zivilen Arbeitgebern und ihren in der Nationalgarde aktiven Angestellten bzw. entsprechenden Reservisten
 den ICAO-Code des Flugplatzes Skövde
 das Tickersymbol der Enstar Group an der NASDAQ

Abkürzung